Детки:
 «Детки» — альбом российской группы «Пропаганда».
 «Детки» — американский фильм 1995 года.
 Детки — российский телесериал 2017 года (режиссёр Нигина Сайфуллаева).
 Детки — дочерние луковички луковичных растений.
 Детки — деревня в Вороновском районе Гродненской области Республики Беларусь.

См. также 
 Дети (значения)
 Детка